Belagerung von Rouen steht für folgende Belagerungen der Stadt Rouen, heute Département Seine-Maritime, Frankreich:

 Belagerung von Rouen (1174) durch Ludwig VII. von Frankreich
 Belagerung von Rouen (1193) durch Philipp II. von Frankreich (1. Mal)
 Belagerung von Rouen (1204) durch Philipp II. von Frankreich (2. Mal)
 Belagerung von Rouen (1418–1419) durch Heinrich V. von England
 Belagerung von Rouen (1449) durch Karl VII. von Frankreich
 Belagerung von Rouen (1562) durch den Herzog von Guise
 Belagerung von Rouen (1591) durch Heinrich IV. von Frankreich von 1591 bis 1592